Ава () — женское имя на английском и других языках. Имя Ава имеет различные варианты происхождения. Его недавняя популярность может быть связана с рядом детей знаменитостей 1990-х годов, которых в конечном итоге назвали в честь знаменитой актрисы Авы Гарднер (1922—1990).

Происхождение 
У имени Ава изначально немецкое происхождение. Имя Ава — одна из средневековых записей немецкого имени Awa, имеющего различные варианты записи (Avo, Awa, Auwo, Ouwo, Ouvo, Owo, Ovo, Ova), не имеющего точного значения, а вот вариаций произношения очень много — Ава, Афа, Аво, Ауво, Оуво, Ово. Элемент «aw/av» употреблялся в некоторых немецких именах в VIII—IX веках, например, Avagisa, Avuldis, Awanpurc, Auwanildis. Имя Ава носила средневековая немецкая поэтесса.

Также имя  носила римско-католическая святая, дочь Пипина II, короля Аквитании в 838—852 годах. Католические именины Святой Авы — 29 апреля.
Возможно, что имя Ава стало основой для бретонского имени Авелин, которое в дальнейшем превратилось в английское имя Эвелин. В этом случае, имя Ава имеет идентичное значение — «живая», «жизненная сила», «жизнь».

Ава также является женским именем персидского происхождения, что означает «голос», «звук».

Также вероятно, что имя Ава — это одна из вариаций произношения и записи имени Ева. Имя Ева в некоторых странах произносится как Эфа, Эва, Хава, Ава, Ив (Eva, Hava, Ava, Eve).

В современном произношении имя Ава может иметь вариации — Эйва, Эва, Ава, Афа. Произношение имени как Эйва прозвучало в фильме «Аватар» (2009), которое носила богиня-мать, воплощая жизнь на всей планете.

Также имя Ава в настоящее время может использоваться как уменьшительно-ласкательное обращение ко многим именам — Августа/Августина, Авия, Авентура, Аврелия, Аврея, Аврора, Авиафа, Квентина. Возможно употребление и как краткого обращения и к мужским именам — Аврам/Авраам, Август, Авдей, Авенир, Авентин, Авель, Аврелиан, и другим.

Современное использование 

Имя было популяризировано в Соединённых Штатах светской львицей Авой Лоули Уиллинг (1868—1958), которая вышла замуж за Джона Джекоба Астора IV и таким же именем они назвали свою дочь Аву Элис Мюриэль Астор (1902—1956), которая в будущем стала княгиней Оболенской.

Ава Гарднер (1922—1990) подписала контракт с MGM Studios в 1941 году и завоевала славу Голливуда благодаря художественному фильму в жанре нуар Убийцы (1946). Она стала одной из ведущих голливудских актрис в 1950—1970-х годах и является основной причиной постоянной популярности данного имени.

Примечания 

Женские имена